Miejscowości w Polsce:
 Kocierzew Kościelny
 Kocierzew Południowy
 Kocierzew Północny

 Kocierzew Południowy (gmina)
 Kocierzew (gromada)